Miejscowości w USA:
 Maquon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Maquon (ang. Maquon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox